

Musica 
 Thom – brano musicale di Joji del 2016

Persone 
Andreas Thom  – calciatore tedesco
Eleanor Thom  – scrittrice scozzese
René Thom  – matematico e filosofo francese

Pagine correlate 
 Tom